MBT est un signe référant à :
 Model-based testing, approche des tests logiciels.
 Main Battle Tank, nom anglais des chars de combat principaux.
 MBT-70, prototype de char de combat.
 Marseille Beach Team, club français de football de plage basé à Marseille.